Potokar est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1915–1993), peintre slovène ;
 Jure Potokar (né en 1956), poète et traducteur slovène ;
  (1902–1964), acteur et réalisateur slovène ;
  (1930–2001), actrice slovène, fille du précédente ;
 Monika Potokar (née en 1987), joueuse slovène de volley-ball ;
  (né en 1988), footballeur slovène ;
  (né en 1965), architecte slovène ;
  (1908–1962), acteur slovène.

Notes et références 

en:Potokar
sl:Potokar